A 26 315-ös számú mellékút egy rövid, állomáshoz vezető, öt számjegyű mellékút Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

A 2616-os útból ágazik ki, mindössze 400 méterre annak kiindulási pontjától, Edelény központjának keleti szélén. Észak felé indul, de csak a Miskolc–Tornanádaska-vasútvonal Edelény vasútállomásáig vezet, ott véget is ér. Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 112 méter.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 17.

Jegyzetek 

26315
Edelény